Irlande peut faire référence à :

Toponymes

Irlande et Irlande du Nord 
 Lîle d'Irlande est une île de l’océan Atlantique nord, située à l’ouest de la Grande-Bretagne, partagée entre l’État d’Irlande et l’Irlande du Nord.
 LIrlande ou Éire (de son nom officiel en irlandais), parfois appelée « République d'Irlande » (voir Noms de l'État d'Irlande), un État indépendant d'Europe du Nord, membre de l'Union européenne, couvre la majeure partie de l'île d'Irlande et des petites îles proches ;
 L'Irlande du Nord, nation constitutive du Royaume-Uni, occupant le Nord-Est de l'île d'Irlande ;
 L'Irlande du Sud, partie sud de l'île délimitée lors de la partition de 1920 ;
 La mer d'Irlande séparant l'île d'Irlande et la Grande-Bretagne;
 , île du Royaume-Uni aux Bermudes.

Canada 
 Irlande, municipalité du Québec (Canada), située dans la région de Chaudière-Appalaches.

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
 Nouvelle-Irlande, île volcanique de Papouasie-Nouvelle-Guinée dans l’ouest de l’océan Pacifique.
 Nouvelle-Irlande, province de Papouasie-Nouvelle-Guinée située sur l’île du même nom.

Sport 
Rugby à XV
 L'équipe d'Irlande de rugby à XV qui regroupe indifféremment des joueurs d'Irlande et d'Irlande du Nord
Football
 L'équipe d'Irlande de football, non reconnue par la FIFA, ancêtre de l'équipe d'Irlande du Nord de football, se réclamait représentante de l'ensemble de l'île d'Irlande ; elle a été active entre 1882 et 1950.
 L'équipe de République d'Irlande de football est l'équipe qui représente l'État d'Irlande dans les compétitions internationales.
 L'équipe d'Irlande du Nord de football est l'équipe qui représente l'Irlande du Nord dans les compétitions internationales.

Mythologie 
 La mythologie celtique irlandaise a perduré jusqu'à la christianisation de l'île, au .

Musique 
 Irlande est un recueil de mélodies d'Hector Berlioz,
 Irlande est un poème symphonique d'Augusta Holmès.

Cinéma 
 L'Irlandais, un film américain de 1987, réalisé par Mike Hodges
 L'Irlandais, un film irlandais de 2011, réalisé par John Michael McDonagh

Jeu vidéo 
 L'Irlandais Personnage du jeu vidéo Red Dead Redemption.

Armée 
 Brigade irlandaise, corps d'armée français de l'Ancien Régime.
 Brigades d'Irlande (Belgique) : nom donné aux troupes de soldats volontaires engagés après appel du Gouvernement belge fin 1944 et début 1945 pour reconstituer une armée nationale opérationnelle dans la perspective de la continuation de la Seconde Guerre mondiale. Quelque  seront formés début 1945 dans des camps d'entraînement en Irlande du Nord.

Notes et références